Ястржембський (полковник) — полковник, начальник відділу Морської піхоти УНР в 1918 році.
 Ястржембський Володимир Антонович — професор міжнародного права.
 Ястржембський Сергій Володимирович — російський державний діяч, дипломат.

Див. також 
Ястремський
Українські прізвища
Польські прізвища